Дмитрий Макаренко:
* Макаренко, Дмитрий Викторович (род. 1973) — белорусский футболист и тренер.
 Макаренко, Дмитрий Николаевич (род. 1985) — российский волейболист.